Гайана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты

Бокс

Велоспорт 

Трековые гонки

Лёгкая атлетика

Тяжёлая атлетика

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1968 года
1960-е годы в Гайане